Dörnach ist ein Ortsname:

 Dörnach (Pliezhausen), Ortsteil der Gemeinde Pliezhausen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Dörnach (Wallenfels), Ortsteil der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Dornach